Agate Point bezeichnet:

Landspitzen:
 Agate Point (Kanada)
 Agate Point (Michigan)
 Agate Point (Washington)

Erhebungen:
 Agate Point (Nevada)
 Agate Point (New Mexico)